

Personen 
 Henri Brosselard-Faidherbe (1855-1893), Frans officier en ontdekkingsreiziger
 Louis Faidherbe (1818-1889), Frans generaal en gouverneur van Sénégal

Zaken 
 Faidherbe (trein), Franse binnenlandse TEE-trein voor de verbinding Tourcoing - Parijs
 Faidherbe - Chaligny (metrostation), metrostation in Parijs